Stati Uniti d'America
 South Fork – città della Contea di Rio Grande, Colorado
 South Fork – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
 South Fork – città della Contea di Rusk, Wisconsin